Konsek ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dieter Konsek (* 1962), deutscher Bilderbuchillustrator, Maler, Zeichner und Autor
 Edmund Konsek (1888–1958), deutscher Chorleiter und Organist
 Hanna Konsek (* 1987), polnische Fußballspielerin
 Valentin Konšek (1816–1899), slowenischer Botaniker, Hochschulprofessor und Politiker